Пара́фія (, ) — адміністративно-територіальна одиниця нижчого (третього) рівня в Португалії. Складова муніципалітету. Створена в ході адміністративної реформи 1835 року як цивільна парафія, на основі церковної парафії (, freguesia), базової організаційної одиниці населення країни від часів середньовіччя. У сучасній формі існує з 1916 року. Права визначені Конституцією 1976 року та відповідними законами про самоврядування. Станом на 2013 рік загальна кількість парафій — 4259. Також — парохія, громада, фрегезія.

Етимологія 
Термін freguesia — синонім слова paróquia. Він походить від латинського виразу filius ecclesiae, «син церкви». З ХІІІ століття цими терміном позначали громаду вірнян-католиків, об'єднаних довкола певного храму. З середини ХІХ століття португальські ліберали вживають слово freguesia лише на означення цивільної громади, адміністративно-територіальної одиниці, а слово paróquia — на означення церковної громади.

Органи влади 
 Законодавчий орган — Асамблея (), що складається з членів, що обираються населенням громади (ст. 245) та повноважний приймати, як сказано в Конституції, «зобов'язуючі рішення». 
 Виконавчий орган місцевого самоврядування — Парафіяльна рада (жунта, управа; ; ст. 246), яка обирається асамблеєю в складі президента та вогалів (множ.  — голосні).

 Список 
 Парафії Авейрівського округу
 Парафії Безького округу
 Парафії Бразького округу
 Парафії Браганського округу
 Парафії Каштелу-Бранківського округу
 Парафії Коїмбрського округу
 Парафії Лісабонського округу

 1 — Права міського самоврядування.
 2 — Абревіатура

 Статистика 

 Примітки  

 Джерела 
 José António dos Santos: As Freguesias. História e actualidade. Celta Editora, Oeiras 1995, ISBN 972-8027-38-9.
 Isabel Silva (Hrsg.): Dicionário Enciclopédico das Freguesias.'' 2. Auflage, 4 Bände. Minha Terra, Matosinhos 1996–98.

Посилання 

 Список парафій 
 Словник парафій
 Словник парафій

Адміністративний поділ Португалії
Адміністративно-територіальні одиниці
!